Legio XIII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio XIII (Cesare)
Legio XIIII (Marco Antonio)
Legio XIII (pompeiani)
Legio XIII Gemina

Pagine correlate
Elenco di legioni romane